

Geografia 
 Col Bassac Déré – valico alpino della Valle d'Aosta
 Uzun-Dere – distretto dell'Azerbaigian con capoluogo Xırdalan

Persone 
 Cansu Dere – attrice e modella turca
 Laslo Đere – tennista serbo di origini ungheresi

Altro 
 Dere Street – strada romana in Inghilterra